Interlândia é um distrito de Anápolis estado de Goiás, Brasil. Conhecida como "Pau-Terra". O Distrito fica a 18km do centro de Anápolis-GO. É cortado pela BR 153. Possui aproximadamente 2000 habitantes.

História

O fundador do distrito de Interlândia é João José do Nascimento (Família Veríssimo), Conhecido por João Lazinho, que doou o patrimônio para a Capela de São Sebastião, na ocasião, Diocese de Goiás, Capital Velha. atualmente administrada pelo subprefeito José Nery dos Santos empossado em 1º de abril de 2010.

Características

O Distrito possui aproximadamente 2000 moradores, um Cartório para ações cíveis,  uma escola municipal de ensino fundamental (Escola Municipal Inácio Sardinha de Lisboa), um colégio Estadual (Colégio Estadual Achiles de Pina) de 2ºgrau, um distrito policial, uma igreja católica (Paróquia São Sebastião), 6 igrejas evangélicas, e um posto de atendimento de saúde municipal.

Economia 

A economia do Distrito é diversa. Um posto de gasolina (Inter Posto), uma Tecelagem (Têxtil Anapolina Ldta.) e uma fábrica de rações (Jordão Rações). Além de uma Fonte de água Mineral (Água Nina Ltda.) e trabalhos na zona rural em hortaliças, lavouras e produção de eucaliptos, criação de gado leiteiro e produção de banana.

Lazer 

Estava instalado o maior Clube de Dança da cidade de Anápolis o Clube Social de Interlândia, com baile todos os sábados. Más o Clube de Interlandia encerrou todas as suas atividades em 2012.

É realizada por moradores da região, durante o período de julho a maior folia de Anápolis denominada "Folia do divino Espirito Santo", sendo modelo para muitas realizadas no estado..

Subdivisões de Anápolis
Interlandia